Фа́уна Ка́тара — исторически сложившаяся совокупность видов животных, обитающих на территории Государства Катар и входящих во все её биогеоценозы. Так, в Катаре обитает ряд небольших по своим размерам животных, ведущих ночной образ жизни, рептилий, представленных преимущественно ящерицами, и членистоногих. В прибрежных водах распространены различные виды рыб, мелкие креветки и . В весенний и летний период в пустыню и в район береговой линии мигрирует огромное количество птиц разных видов. В начале 1990-х годов в результате раскрытия промышленного потенциала городов и скачка в развитии сельского хозяйства произошло увеличение количества видов птиц, обитающих на территории страны.

Позвоночные

Птицы 

На территории Катара обитают птицы двухсот пятнадцати видов. Так, именно в пустыню и в район береговой линии в весенний и летний периоды мигрирует огромное количество птиц. В течение всего года в районе береговой линии гнездятся чайки, крачки, камнешарки, песчанки, морские зуйки, цапли и . Весной в пустыне встречаются удоды, хохлатые и . Весной и осенью в районе береговой линии встречаются ласточки, стрижи, воронки, славки, горихвостки, птицы семейства сорокопутовые, каменки, трягогузки, луни и соколы, в том числе пустельги. Зимой в пустыню мигрируют кулики, чайки, лусыхи и малые поганки. Непосредственно на самом полуострове размножаются лишь шилоклювки и красноклювые фаэтоны.

Также в конце XX века в историко-географической области Катара Рас Абрук были обнаружены с 1945 года считавшиеся в стране вымершими страусы, продолжительность жизни которых среди птиц считается наибольшей.

Млекопитающие 

На территории Катара распространены млекопитающие двадцать одного вида. Так, крупные по своим размерам аравийский орикс и  (именующаяся местными жителями гим), представляющая собой единственный вид газели, встречающийся в Катаре, находятся под охраной государства и содержатся в различных заповедниках.

К северу от Катарского полуострова, в части вод Персидского залива, принадлежащих Катару, находится одна из крупнейших в мире популяций дюгоней, к тому же являющихся крупнейшими млекопитающими Катара. В пустыне обитают лисицы двух видов, а также барханные кошки, использующие подчас в качестве укрытия оставленные лисьи норы. В юго-западной части полуострова распространены ратели, или попросту медоеды. В 2008 году в историко-географической области Катара  были обнаружены с 1950-х годов считавшиеся в стране вымершими обыкновенные шакалы. Также в Катаре обитают белобрюхие стрелоухи и , численность популяции которых существенно превышает численность популяции первых. В стране находится крупнейшее скопление верблюдов на Среднем Востоке.

Рептилии 

На территории Катара обитают ящерицы 21 вида, 9 из которых принадлежат семейству гекконовые. Также среди них встречаются ящерицы четырёх видов семейства Настоящие ящерицы, трёх видов семейства агамовые, двух видов семейства сцинковые и одного вида семейств варановые, сферодактилиды и . Также в стране встречается рогатая гадюка, однако её популяция довольно-таки ничтожна.

Рыбы 
В части вод Персидского залива, принадлежащей Катару, обитают рыбы 165 видов. Преимущественно встречаются ставридовые, рыбы-ворчуны, летриновые и луциановые. Также распространены барабулевые, акулы, груперы, барракуды, , ящероголовые и сиганы, однако в существенно меньших количествах.

В водах, прилежащих к северо-восточному побережью полуострова, находится крупнейшая в районе Катарского полуострова концентрация рыб.

Беспозвоночные 

В части вод Персидского залива, прилегающей к Катарскому полуострову, преимущественно распространены ракообразные рода , а также , metapenaeus stebbingi и metapenaeus stebbingi и .

В районе Катарского полуострова находится более двухсот устричных отмелей, на которых обитают жемчужницы вида . Непосредственно на территории полуострова обитают брюхоногие пяти видов, каждый из которых принадлежит определённому роду, однако наибольшее распространение получили брюхоногие вида Zootecus insularis. Первоначально в районе Катарского полуострова какие бы то ни было брюхоногие распространены не были; таким образом, их сюда занёс человек. В ваттах и иных водно-болотных угодьях Катарского полуострова получили огромное распространение как брюхоногие, так и полихеты, двустворчатые моллюски и десятиногие ракообразные.

На территории Катарского полуострова распространены насекомые 170 видов по меньшей мере, входящих в состав 15 порядков, в том числе щетинохвостки, подёнки, стрекозы, прямокрылые, кожистокрылые, эмбии, термиты, тараканообразные, вши, полужесткокрылые, сетчатокрылые, чешуекрылые, двукрылые, жесткокрылые и перепончатокрылые.

Примечания

Литература 
 

Природа Катара